

Lokalizacje

Austria 
 Waidhofen an der Thaya – powiat w kraju związkowym Dolna Austria
 Waidhofen an der Thaya – dawny powiat w latach 1938-1945
 Waidhofen an der Thaya – miasto w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Waidhofen an der Thaya
 Waidhofen an der Thaya-Land – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Waidhofen an der Thaya
 Waidhofen an der Ybbs – miasto statutarne w kraju związkowym Dolna Austria

Niemcy 
 Waidhofen – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Neuburg-Schrobenhausen